Johann Georg Bach (* 30. September 1751 in Eisenach; † 12. April 1797 ebenda) war ein deutscher Organist.

Leben 
Johann Georg Bach entstammte der Musikerfamilie Bach, er war der Sohn von Johann Ernst Bach, und wie dieser studierte er an der Universität Leipzig die Rechte. Nach dem Tod seines Vaters, war er ab 1777 Hof- und Stadtorganist an der Georgenkirche in Eisenach. Zugleich war er Hof-Advokat und Kastenverwalter. 

Ob er wie seine Vorfahren auch kompositorisch tätig war, ist unbekannt.

Literatur 
 

Klassischer Organist
Person (Eisenach)
Deutscher
Geboren 1751
Gestorben 1797
Mann
Johann Georg